Draklöss (Brueelia) är ett släkte av insekter som beskrevs av Kéler 1936. Draklöss ingår i familjen fjäderlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjäderlöss